Haberling ist

ein Familienname:
 Wilhelm Haberling (1871–1940), deutscher Medizinhistoriker
 Rudolf von Haberling (1843–1929), preußischer General der Infanterie

ein Ortsname:
 Haberling (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern